Comanav peut désigner:
 la Compagnie marocaine de navigation
 la Compagnie malienne de navigation